

Vila Nova dos Martírios est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Vila Nova do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí ;
 Vila Nova do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Vila Nova est un quartier de la cité de Porto Alegre, située dans l'État du Rio Grande do Sul.

Homonymie de toponyme